Margaret Scriven e Kay Stammers hanno battuto in finale Ida Adamoff e Hilde Sperling 6-4, 6-0.

Teste di serie 
 Helen Jacobs /  Simonne Mathieu (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1935